

Patronyme 

 Alain Senderens (1939-2017), un chef cuisinier français ;
 Jean-Baptiste Senderens (1856-1937), chimiste et prêtre français.

Autre 
 Nickel de Sabatier-Senderens, nommé en l'honneur du précédent.